Urogonimus är ett släkte av plattmaskar. Urogonimus ingår i familjen Leucochloridiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Urogonimus